Baldhead Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldhead Mountain (Kusilvak Census Area, Alaska, 332 m)
 Baldhead Mountain (Kusilvak Census Area, Alaska, 464 m)
 Baldhead Mountain (Montana)
 Baldhead Mountain (New Hampshire)
 Baldhead Mountain (New York)